La Cour administrative de l'Angleterre et pays de Galles est une cour de justice spécialisée qui fait partie de la Haute Cour de justice. Elle s'occupe de la partie administrative de la loi de l'Angleterre et pays de Galles, tout comme de la supervision juridique des tribunaux inférieurs.

Notes et références

Lien externe
Administrative Court (page officielle)

Tribunal au Royaume-Uni
Angleterre et pays de Galles